

Novo Horizonte est une municipalité de l'État de Bahia
 Novo Horizonte est une municipalité de l'État de Santa Catarina
 Novo Horizonte est une municipalité de l'État de São Paulo

Homonymie de toponyme